«Свободный охотник» (; другое название — «Бегать на воле») — кинолента режиссёра Стива Крошела, детский приключенческий фильм с главными ролями Джесс Монтгомери-Сайт и Джеми Ли Мисфельдт. Этот фильм подходит для семейного просмотра. Он также будет интересен любителям природы.

Сюжет 

Фильм рассказывает о дружбе мальчика и зверька росомахи. Маленький мальчик живёт вместе со своей матерью. Его мать — зоолог и занимается изучением животных. Летом она отправляется на Аляску для того, чтобы изучать там местную популяцию орлов и берёт сына с собой. Сама она планирует выполнить свою научную программу, а мальчик отдохнёт и порезвится на свежем воздухе.

Мальчику нравится живописная природа Аляски, и кроме того он находит маленького детёныша росомахи, которого начинает воспитывать. Мальчик называет росомаху Белолапым, и он становится его другом. Друзья встречаются почти каждый день. Но не всё так безоблачно: вокруг есть охотники, для которых ценный мех росомахи — желанная добыча. Мальчик, как может, пытается предостеречь своего друга и готов помочь ему в возможной беде.

Время идёт, и лето уже на исходе. Пора возвращаться домой, и мать с мальчиком уезжают на целую зиму. Белолапый остаётся один — теперь он должен жить сам и бегать на воле. Он чуть не становится добычей браконьеров. Он не пойман лишь потому, что вмешались инспекторы природоохраны. Но проходит зима и мальчик снова приезжает на Аляску и встречается со своим другом Белолапым.

В ролях 
 Джесс Монтгомери-Сайт — Гаррет
 Джеми Ли Мисфельдт — Карри
 Майкл Пенья — Банк
 Майкл Худ — Карл Микин
 Нил О'Лири — охотник
 Джим Фоулер — первый инспектор природоохраны
 Майк Микин — второй инспектор природоохраны
 Джое Корнейлл — бородатый человек
 Ристин Кассагранда — хозяйка бара
 Лаура Трион — Уайттресс

См. также 
 Андре

Ссылки 
 
 

Приключенческие фильмы США
Детские фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы Стива Крошела
Фильмы о животных
Фильмы США 1994 года